Dans les différents domaines de la famille Farnèse, des palais ont été construits à différentes époques, qui portent  le nom de Palais Farnèse (en italien Palazzo Farnese).

 
 
 Palais Farnèse à Rome
 Palais Farnèse (Caprarola)
 Palais Farnèse (Plaisance)
 
 
 
 
 

Homonymie de monument
Maison Farnèse